«Меня зовут Кхан» () — индийский фильм режиссёра Карана Джохара. Главные роли исполнили Шахрух Хан и Каджол. Сюжет рассказывает об аутисте-мусульманине индийского происхождения, живущем в США, чья жизнь меняется после теракта 11 сентября. Мировая премьера фильма состоялась 11 февраля 2010, российская — 2 сентября 2010 года.

Сюжет 
Ризван Кхан, мусульманин из Индии, переезжает в Сан-Франциско и живёт со своим братом и невесткой. Ризван, страдающий от Синдрома Аспергера, влюбляется в Мандиру. Несмотря на протесты его брата, они женятся и начинают вместе небольшой бизнес. Они живут счастливо до 11 сентября 2001 года (в фильме 2005 год), когда отношение к мусульманам резко меняется. Когда происходит трагическая гибель сына Мандиры, она оказывается подавленной и их отношения дают трещину. Будучи сильно расстроенной и обозлённой, Мандира в порыве требует, чтобы Кхан отправился к Президенту США и сказал ему: «Моё имя Кхан, и я не террорист». Чтобы вернуть её, он предпринимает трогательное и вдохновляющее путешествие через всю Америку.

В ролях 
 Шахрух Хан — Ризван Кхан (дублирует Василий Дахненко)
 Каджол — Мандира (дублирует Марианна Шульц)
 Джимми Шергил — Закир Кхан, брат Ризвана (дублирует Дмитрий Курта)
 Сония Джехан — Хасина Кхан, жена Закира (дублирует Рамиля Искандер)
 Зарина Вахаб — Разия Кхан, мать Ризвана
 Винай Патхак — Джитеш
 Парвин Дабас — Бобби Ахуджа
 Арджун Матхур — Радж Бурман
 Дженнифер Экхолс — Дженни (дублирует Ива Солоницына)
 Сугандха Гарг — Комал
 Ариф Закария — Фейсал Рахман
 Шитал Менон — Радха
 Паллави Шарда — Саджида (дублирует Ольга Голованова)
 Танай Чхеда — юный Ризван
 Арджун Ауджла — Самир, просто Сэм (дублирует Лев Аскерольд)
 Юваан Макаар — Сэм в детстве
 Кентон Дьюти — Риз Гаррик
 Кэтти. А. Киан — Сара Гаррик
 Доминик Ренда — Марк Гаррик
 Кристофер Б. Дункан — президент США (дублирует Денис Беспалый)

Производство 
Производство фильма велось в Индии и в США. Снимать начали в Лос-Анджелесе в декабре 2008 года и в одном из мест UCLA. Джохар продолжил съёмки в Мумбаи в апреле 2009 года, а затем — в Сан-Франциско и области залива в июне, где снимали сцену в Детском исследовательском музее Сан-Хосе.

Шахрух Хан и Каджол вновь появились на экране вместе после нескольких лет. Первоначально на роль брата главного героя был выбран , но ему было отказано в визе, и его место занял Джимми Шергил. Помимо этого первоначально Шабана Азми претендовала на роль матери героя, но ушла из проекта из-за травмы во время съёмок, и была заменена на Зарину Вахаб. Танай Чхеда сыграл юного Ризвана. Его выбрали, поскольку он имел сходство с Шахрухом и был узнаваем международной аудиторией, после исполнения роли «подростка Джамала» в фильме «Миллионер из трущоб». Танай работал ранее с Ханом в «Дон. Главарь мафии», ремейке одноимённого фильма 1978 года. Американский актёр Кристофер Б. Дункан был выбран на роль Барака Обамы, благодаря его изображению президента в теле-шоу The Tonight Show with Jay Leno.

После съёмок в Лос-Анджелесе Джохар сказал: «за все 11 лет в качестве режиссёра я никогда не испытывал подобного. Содержание „Меня зовут Кхан“ диаметрально противоположно тому, что я делал ранее».

Саундтрек

Критика 

Кинокритик  из Los Angeles Times назвал фильм «потрясающей эпопеей в мелодраматической манере Болливуда, тем не менее ставшая мощным, привлекательным и своевременным развлечением».
По мнению Кирка Ханикатта из Hollywood Reporter картина справляется с темой, которую в основном избегали американские фильмы — расового профилирования и тяжелого положения мусульман-американцев; а также позволяет Шахрух Хану показать свой талант ещё более широкой аудитории.
Джей Вейсберг из Variety оценил фильм в целом положительно, охарактеризовав его как «беспорядочно растянутый, но чрезвычайно приятный».
Анил Синанан из Time Out в своей рецензии написал «технически совершенный, он очаровывает благодаря заслуживающим доверия выступлениям прекрасных ведущих актёров, харизматичных Хана и Каджол», добавив однако, что фильм — «достойный, но не без изъяна».
Рейчел Салтз из The New York Times определила фильм как «полезную тренировку в болливудской высокой эмоциональности».

Награды и номинации 

Фильм также вошёл во внеконкурсную программу Берлинского кинофестиваля 2010 года и заработал приз зрительских симпатий в Казани.

Примечания 

Фильмы-драмы Индии
Фильмы Индии 2010 года
Фильмы о террористическом акте 11 сентября 2001 года
Аутизм в кино